Podróże z Aleksandrem i Emilią (ang. The Country Mouse and the City Mouse Adventures) – francusko-kanadyjsko-amerykański serial animowany emitowany dawniej na kanałach TVP1, MiniMax i Polsat JimJam, a obecnie w TVP ABC.

Opis fabuły 
Serial opowiada o przygodach dwóch myszek – Emilii i Aleksandra, które przeżywają niesamowite przygody i stawiają opór do walki ze złym szczurem Bernardo Paskudnikiem.

Bohaterowie 
 Emilia – myszka pochodząca ze wsi.
 Aleksander – kuzyn Emilii. Pochodzi z miasta. Jest trochę niezdarny.
 Bernardo Paskudnik – zły szczur, główny wróg Aleksandra i Emilii. W wielu odcinkach przebiera się za zwykłą wysoką mysz, ale zawsze zostaje odkryty przez myszy.

Obsada 
 Julie Burroughs – Emilia
 Terrence Scammell – Aleksander
 Saba Cottle – Miep

Polska wersja 
Wersja polska:
 Telewizyjne Studia Dźwięku (odc. 1-26),
 Telewizja Polska Agencja Filmowa (odc. 27-52)
Reżyseria: Dorota Kawęcka
Dialogi: Katarzyna Precigs
Tłumaczenie: Katarzyna Precigs
Tekst piosenki: Justyna Holm
Dźwięk: Wiesław Jurgała
Opracowanie muzyczne: Eugeniusz Majchrzak
Montaż: Danuta Rajewska
Kierownictwo produkcji:
 Ewa Garczyńska (odc. 1-26)
 Krystyna Dynarowska (odc. 27-52)
Wystąpili:
 Tadeusz Ross – Aleksander
 Anna Seniuk – Emilia (odc. 1-26)
 Mirosława Krajewska – 
 Emilia (odc. 27-52),
 Kuzynka Carmen (odc. 26)
oraz:
 Emilian Kamiński – Bernardo Paskudnik
 Krzysztof Strużycki –
 Kuzyn Gaston (odc. 1, 4),
 Reporter (odc. 18),
 Kuzyn Angus (odc. 20),
 DeClerk (odc. 22),
 Tata Beatki (odc. 25),
 Kuzyn Mario (odc. 30),
 Louis Lumiére (odc. 34),
 Pan Smiths (odc. 35),
 Harry Houdini (odc. 41),
 Kuzyn Yao Long (odc. 44)
 Książę Syjamu (odc. 46),
 Spirydon (odc. 50)
 Włodzimierz Bednarski – 
 Tata Moniki (odc. 1),
 Hrabia Zeppelin (odc. 18),
 Theodore Roosevelt (odc. 40)
 Pan Warner (odc. 52)
 Jerzy Molga – Claude Monet (odc. 1)
 Radosław Pazura – 
 Louie Wąsik (odc. 1),
 Cesarz Japonii (odc. 14)
 Ewa Wawrzoń – 
 Kuzynka Agata (odc. 2),
 Mama Petry (odc. 9),
 Pani Van der Hof (odc. 42),
 Kuzynka Amanda (odc. 47),
 Kuzynka Nina (odc. 49),
 Kuzynka Simone (odc. 52)
 Krystyna Kozanecka – 
 Molly (odc. 2),
 Tumaia (odc. 22),
 Anna Pawłowa (odc. 28),
 Gina (odc. 33),
 Harriet (odc. 43)
 Tomasz Grochoczyński – Szczur Richard (odc. 2)
 Joanna Jędryka –
 Sroka (odc. 2),
 Kuzynka Fumi (odc. 14),
 Kuzynka Noel (odc. 25),
 Kuzynka Lucy (odc. 32),
 Kuzynka Greta (odc. 42),
 Kuzynka Charlotta (odc. 45),
 Kuzynka Choi (odc. 46),
 Janusz Bukowski – 
 Kuzyn Otto (odc. 3),
 Tata Hugona (odc. 8),
 Kuzyn Wu-sing (odc. 13),
 Kuzyn Fritz (odc. 18),
 Tata Roberta (odc. 20),
 Janosz (odc. 41),
 Kuzyn Riley (odc. 48),
 Kuzyn Nikos (odc. 50)
 Katarzyna Tatarak – 
 Franz Strauss (odc. 3),
 Kuzynka Siri (odc. 23),
 Mary Kingsley (odc. 31),
 Katura - mistrzyni Danu (odc. 36),
 John (odc. 38)
 Prang (odc. 46),
 Kristos (odc. 50),
 Mama Melanie (odc. 52)
 Ryszard Nawrocki – 
 Ryszard Strauss (odc. 3),
 Tata Jeanie (odc. 5),
 George - tata Amy (odc. 17),
 Pan Thompson - tata Wendy (odc. 29),
 Kuzyn Sherlock Myszka (odc. 35),
 Kuzyn Archie (odc. 40),
 Doktor Carver (odc. 43),
 Mysi sędzia #1 (odc. 50)
 Tomasz Marzecki – 
 Karol Rabuś (odc. 3),
 Jeden z towarzyszy Lorda Macszczura (odc. 20),
 Kapitan Piratów (odc. 21)
 Andrzej Gawroński – 
 Gustaw - mysz złodziej (odc. 3),
 Wspólnik Grety (odc. 9),
 Wujek Sam (odc. 16),
 Kuzyn Ned (odc. 24),
 Kapitan statku Mauretania (odc. 32),
 Paolo (odc. 33),
 Sklepikarz w kwiaciarni (odc. 35),
 Kuzyn Pedro (odc. 37)
 Marek Frąckowiak – 
 Ciemnoszara mysz złodziej (odc. 3),
 Bandzior Smith (odc. 24)
 Agata Gawrońska-Bauman – 
 Karolina (odc. 4),
 Synek Assury (odc. 6),
 Kuzynka Gemima (odc. 17),
 Pani Kilpatrick (odc. 20)
 Paulo (odc. 21)
 Jacek Jarosz – 
 Tata Karoliny (odc. 4),
 Kuzyn Iwan Iwanowicz (odc. 15)
 Zbigniew Borek – 
 Reginald Winpley (odc. 4),
 Spiros - ojciec Kostasa (odc. 7)
 Jan Kulczycki – 
 Jake Donald Howinger (odc. 4),
 Blister (odc. 17),
 Lord Macszczur (odc. 20),
 Salem - ojciec Abdula (odc. 23),
 Bankier Growley (odc. 27),
 Wyrwidąb (odc. 31),
 Trener drużyny z Pittsburga (odc. 38)
 Teresa Lipowska – Kuzynka Ernestyna (odc. 5)
 Iwona Rulewicz – 
 Jeanie (odc. 5),
 Katula (odc. 10),
 Leni (odc. 18),
 Olga (odc. 28),
 Kuzynka Sofia (odc. 33),
 Sprzątaczka (odc. 42),
 Kuzynka Josephine (odc. 43),
 Kristen (odc. 49)
 Dariusz Odija – Pan Murphy - kierowca tramwaju (odc. 5)
 Stanisław Brudny – 
 Szeryf (odc. 5),
 Tata Petry (odc. 9),
 Ooda-san - ojciec Kiko (odc. 14),
 Święty Mikołaj (odc. 25)
 Krzysztof Tyniec – Kuzyn Badżaj (odc. 6)
 Cynthia Kaszyńska – 
 Sarita (odc. 6),
 Amy (odc. 17),
 Wendy Thompson (odc. 29),
 Myszka tancerka #2 (odc. 36),
 Ryszard Olesiński – 
 Ojciec Sarity (odc. 6),
 Tata Marii (odc. 12),
 Jednooki (odc. 21),
 Szejk Kalid (odc. 23),
 Jeden ze wspólników pana Thompsona (odc. 29),
 Raja (odc. 36),
 Slim Jim McCraken (odc. 40),
 Huang-Fu (odc. 43),
 Kepu - wódz Maorysów (odc. 47),
 Dymitri (odc. 50)
 Katarzyna Skolimowska – 
 Tygrysica Asura (odc. 6),
 Greta (odc. 9)
 Eugeniusz Robaczewski – 
 Kuzyn Nikos (odc. 7),
 Dziadek Roary'ego (odc. 48),
 Myszokrates (odc. 50),
 Stara mysz z Jamajki (odc. 52)
 Cezary Kwieciński – 
 Kostas (odc. 7),
 Młody gazeciarz (odc. 9),
 Bhanti (odc. 11),
 Sasza (odc. 15)
 Wiesław Machowski – Doktor Arthur Evans (odc. 7)
 Stefan Knothe – 
 Konduktor Cederic (odc. 8),
 Ojciec Bhantiego (odc. 11),
 Ciemnoszara mysz samuraj (odc. 14),
 Dyrektor cyrku (odc. 15),
 Pan Hendricks (odc. 25),
 Jake Richardson (odc. 45)
 Włodzimierz Press – Kuzyn Pierre (odc. 8)
 Mirosława Nyckowska – 
 Hugon (odc. 8),
 Benny (odc. 16)
 Izabella Dziarska – Petra (odc. 9)
 Katarzyna Łaniewska – Kuzynka Heidi (odc. 9)
 Mieczysław Morański –  
 Kuzyn Powhuktuk (odc. 10),
 Niżyński (odc. 28),
 Tio (odc. 31),
 Myszka, która chce zagrać w sztuce "Hrabia Monte Christo" (odc. 34),
 Engel Van Schlump (odc. 41),
 Profesor Waldo (odc. 43),
 Mysi sędzia #2 (odc. 50)
 Agnieszka Kunikowska – 
 Lulanik (odc. 10),
 Kuzynka Monique (odc. 34),
 Danu (odc. 36),
 Rusty (odc. 39),
 Emma - matka królewny Wilhelminy (odc. 42),
 Kate Schaeffer - mama Kim (odc. 47),
 Tuk (odc. 51)
 Anna Apostolakis-Gluzińska – 
 Kala - matka Lulanika i Katuli (odc. 10),
 Abdul (odc. 23),
 Olivier (odc. 27),
 Mama Benedetty (odc. 30),
 Willy (odc. 37),
 Miklos (odc. 41),
 Roary (odc. 48)
 Jarosław Boberek – 
 Kuzyn Jamyang (odc. 11),
 Kuzyn Szok (odc. 29),
 Tata Rusty'ego (odc. 39)
 Jacek Czyż – 
 Marnak (odc. 11),
 Strażnik cesarskiego pałacu (odc. 14)
 Maciej Damięcki – Kuzyn Carlos (odc. 12)
 Lucyna Malec – 
 Maria (odc. 12),
 Księżniczka Mitsumi (odc. 14) 
 Józef Mika – Pu-I - władca Chin (odc. 13)
 Jerzy Mazur – 
 Dymitr - ojciec Saszy (odc. 15),
 Iusuf (odc. 19),
 Kapitan mysiego statku (odc. 20),
 Tragarz (odc. 24),
 Tata Inez (odc. 26)
 Rafał Żabiński –
 Tata Benny'ego (odc. 16),
 Pan Kilpatrick (odc. 20),
 Jeden z towarzyszy Lorda Macszczura (odc. 20),
 Strażnik Sam Steel (odc. 24),
 Jeden z pracowników fabryki pana Hendricksa (odc. 25),
 Marek Barbasiewicz – Artur - wujek Amy (odc. 17)
 Piotr Gąsowski – Kuzyn Anbar (odc. 19)
 Jacek Wolszczak – 
 Robert (odc. 20),
 Jeden z chłopców dokuczających Tumaii (odc. 22)
 Leopold Matuszczak – 
 Pan Cameron (odc. 20),
 Juan - ojciec Paula (odc. 21)
 Barbara Sołtysik – Kuzynka Sonia (odc. 21)
 Elżbieta Kopocińska-Bednarek – Maria - matka Paulo (odc. 21)
 Zofia Gładyszewska – Kuzynka Sue (odc. 22)
 Aleksandra Rojewska –
 Jeden z chłopców dokuczających Tumaii (odc. 22),
 Beatka (odc. 25),
 Królewna Wilhelmina (odc. 42)
 Tomasz Bednarek – Nietoperz Bongo (odc. 22)
 Hanna Kinder-Kiss – 
 Danny (odc. 24),
 Yin (odc. 44),
 Heinz (odc. 49),
 Chłopiec myszka z lizakiem (odc. 52)
 Antonina Girycz – 
 Pani Mikołajowa (odc. 25),
 Madame Heino (odc. 34),
 Jolanta Wilk – 
 Inez (odc. 26),
 Kuzynka Musi (odc. 36)
 Grzegorz Wons – 
 Kuzyn Renault (odc. 27),
 Tata Vita (odc. 32),
 Arthur Conan Doyle (odc. 35)
 Wojciech Paszkowski – 
 Ojciec Oliviera (odc. 27),
 Catsman  (odc. 32),
 Auguste Lumiére (odc. 34)
 Janusz Wituch – 
 Jeden z Myszy-Majów (odc. 29),
 Pan Serigi (odc. 30),
 Buffalo Bill (odc. 39),
 Tata Tuka (odc. 51)
 Rafał Walentowicz – 
 Jeden z Myszy-Majów (odc. 29),
 Shung-Li - ojciec Yina (odc. 44)
 Wojciech Machnicki – 
 Tata Benedetty (odc. 30),
 "Błyskawica" - tata Johna (odc. 38),
 Konferansjer (odc. 41),
 Orville Wright (odc. 45),
 Mysi inspektor (odc. 49),
 Robert Peary (odc. 51)
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska –
 Benedetta (odc. 30),
 Molly (odc. 35),
 Myszka tancerka #3 (odc. 36),
 Kim (odc. 47)
 Paweł Szczesny –
 Krytyk kulinarny (odc. 30),
 Jean Pierre (odc. 34)
 Łukasz Lewandowski – 
 Mgłaba (odc. 31),
 Theodore Roosevelt Jr (odc. 40),
 Johnny (odc. 45),
 Kuzyn Mackenzie "Mako" (odc. 51)
 Brygida Turowska-Szymczak – Vito Marochi (odc. 32)
 Beata Jankowska-Tzimas –
 Renee (odc. 34),
 Myszka tancerka #1 (odc. 36),
 Kuzynka Annie (odc. 39),
 Alice (odc. 40),
 Melanie Monbrun (odc. 52)
 Jarosław Domin – 
 Moliar Ratty (odc. 35),
 Kuzyn Casey (odc. 38)
 Jacek Kopczyński – 
 Wilbur Wright (odc. 45),
 Tata Melanie (odc. 52)
i inni

Piosenkę śpiewali:
 Anna Seniuk i Tadeusz Ross (odc. 1-26),
 Mirosława Krajewska i Tadeusz Ross (odc. 27-52)

Lektorzy:
 Janusz Bukowski (szyld restauracji w odc. 1)
 Andrzej Bogusz (napis "Niebezpieczeństwo" w odc. 22 i tablica z napisem "Złota Góra" w odc. 24)

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1998
Seriale telewizyjne zakończone w 1999
Filmy o myszach i szczurach
Seriale animowane zrealizowane w koprodukcji